Fondazione – tipo di organizzazione di un ente
 Fondazione – elemento strutturale in architettura e ingegneria civile
 Fondazione – romanzo di fantascienza di Isaac Asimov facente parte del Ciclo delle Fondazioni
 Fondazione – serie TV ispirata dall'omonima serie di libri di Isaac Asimov
 Fondazione - atto di nascita di una città

Pagine correlate 
 Foundation

Altri progetti